Csehország
 Okrouhlá, település a Blanskói járásában
 Okrouhlá, település a Česká Lípai járásában
 Okrouhlá, település a Chebi járásában
 Okrouhlá, település a Píseki járásában